Kevin Kampl, né le  à Solingen en Allemagne, est un footballeur international slovène. Il évolue au poste de milieu de terrain avec le club allemand du RB Leipzig depuis le .

Biographie

Carrière en club

Carrière en équipe nationale 
Kevin Kampl est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Slaviša Stojanovič pour un match des éliminatoires de la coupe du monde 2014 face à Chypre le . Il entre sur la pelouse à la place de Zlatko Dedič à la  de jeu.

Le , il annonce, à 28 ans, son retrait de l'équipe nationale.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Red Bull Salzbourg
 Champion d'Autriche en 2014 et 2015
 Vainqueur de la Coupe d'Autriche en 2014

 RB Leipzig
 Bundesliga
 Vice-Champions : 2018
 Coupe d'Allemagne
 Vainqueur en 2022.
 Finaliste en 2021.

Distinctions personnelles 
 Élu meilleur footballeur slovène de l'année : 2013 et 2014

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Footballeur international slovène
Double nationalité
Joueur du Bayer Leverkusen
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur du VfL Osnabrück
Joueur du Red Bull Salzbourg
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du RB Leipzig
Naissance en octobre 1990
Naissance à Solingen